Vintage (wijn)
 Vintage port
 vintage, tweedehands met een min of meer antieke uitstraling
 Vintagekleding, oude, opnieuw gedragen kleding als modeverschijnsel
 Vintage (motorfietstaal), een bepaald type oude motorfietsen
 Vintage (muziek), oude verzamelwaardige apparatuur en muziekinstrumenten
 Vintage (band), een band uit het zuiden van Nederland.
 Vintage Guitars, een gitaarmerk van Trevor Wilkinson

Zie ook 
Geschiedenis van de auto (1919-1930), het vintage-tijdperk
Vintage Yachting Games,  een zeilevenement voor de voormalige olympische klassen
Retro